Shark (englisch „Hai“) steht für:

 Shark 3D, eine Software für Computerspiele
 Shark 24, ein Segelboottyp 
 Shark (Spiel), ein Brettspiel von Jean Vanaise
 britischer Deckname für ein Enigma-Schlüsselnetz der Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg, siehe Triton (Schlüsselnetz)
 Shark Bay, eine Meeresbucht an der Westküste Australiens
HPH 304S Shark, ein Segelflugzeug des tschechischen Herstellers HpH Sailplanes 
 Shark (Drohne), ein unbemanntes Luftfahrzeug der Ukraine

Personen:
 Amy Shark (* 1986), australische Musikerin der Indie-Folk-Szene

Filme und Serien:
 Shark!, alternativer Titel von Outsider (1969)
 Shark (Fernsehserie), US-amerikanische Krimiserie (2006–2008)
 Shark – Das Grauen aus der Tiefe, alternativer Titel von Jurassic Shark 2, Spielfilm aus dem Jahr 1998

Organisationen und Unternehmen:
 Shark Aero, slowakischer Hersteller von Ultraleichtflugzeugen
 Sharkproject, deutsche Hai-Schutzorganisation
 Shark Buggy Shop, britischer Automobilhersteller
 Shark Helmets, französischer Helmhersteller
 Shark, US-amerikanische Haushaltskleingerätemarke der Firma SharkNinja Operating LLC

Schiffe und U-Boote der United States Navy:
 USS Shark (1821) 
 USS Shark (1861) (später in George W. Rodgers umbenannt)
 USS Shark (SS-8) 
 USS Shark (SP-534) Motorboot
 USS Shark (SS-174) (1936–1942)
 USS Shark (SS-314) (1944)
 USS Shark (SSN-591) (seit 1961)

Siehe auch:
 Shark Fin Glacier, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Shark Fin, diverse Berge
 Shark Peak, anderer Name für den Hånuten, einen Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 SHARC
 Sharks (Begriffsklärung)
 Schark